Curimatella är ett släkte av fiskar. Curimatella ingår i familjen Curimatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Curimatella